Granbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Granbergstjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Lilla Granbergstjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Stora Granbergstjärnen, sjö i Filipstads kommun,  (2,9 ha)
Granbergstjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Granbergstjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Granbergstjärnen, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun, 
Granbergstjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 724885-172105), sjö i Piteå kommun, 
Granbergstjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728315-174653), sjö i Piteå kommun,  (4,87 ha)
Granbergstjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Granbergstjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 735398-168706), sjö i Jokkmokks kommun, 
Granbergstjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 735413-168756), sjö i Jokkmokks kommun, 
Granbergstjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 735419-168668), sjö i Jokkmokks kommun,  (14,4 ha)
Granbergstjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726900-167795), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,08 ha)
Granbergstjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 732401-168028), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,76 ha)
Granbergstjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (9,2 ha)
Granbergstjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (8,95 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn